Crandon bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crandon, Verwaltungssitz des Forest County, Wisconsin
 Crandon (Town), Town(ship) im Forest County, Wisconsin
 Crandon (South Dakota)
 Crandon (Virginia)

Personen:
 Mina Crandon (1888–1941; bekannt als Margery), US-amerikanische Geisterbeschwörerin